Vallecillo bezeichnet:

 Vallecillo (Honduras), Municipio in Honduras
 Vallecillo (Nuevo León), Ort in Mexiko
 Municipio Vallecillo (Nuevo León), Municipio in Mexiko
 Vallecillo (León), Ort in Spanien
 El Vallecillo, Ort in Aragonien, Spanien

Vallecillo ist der Nachname von:

 Érick Vallecillo (* 1980), honduranischer Fußballspieler
 Orlin Vallecillo (* 1983), honduranischer Fußballspieler